Steinbachtal heißen folgende geographische Objekte:
 Steinbachtal (Würzburg), Stadtteil des kreisfreien Würzburg, Bayern
 Steinbachtal (Odenwald), Gemeindeteil von Lützelbach, Odenwaldkreis, Hessen
 Steinbachtal (Gemeinde Kaumberg), Ortschaft der Gemeinde Kaumberg im Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Steinbachtal (Wienerwald), Tal und Ortslage von 14. Penzing, Wien (Ort Steinbach von Mauerbach, Niederösterreich)
 Skalnatá dolina (deutsch Steinbachtal), Tal in der Hohen Tatra, Slowakei
sowie:
 zahlreiche weitere Täler von Flüssen namens Steinbach